Драгаліна () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Драгаліна () — село в Румунії, у повіті Келераш. Адміністративний центр комуни Драгаліна.
 Драгаліна () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Крістінешть.
 Драгаліна () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Хліпічень.